Miano odnoszące się do kilku księżnych pochodzących z rodu Gryfitów, rządzącego Pomorzem Zachodnim:
 Anna pomorska (1421–1447/1459) – księżna zwierzyńska, córka księcia szczecińskiego Kazimierza V
 Anna pomorska (1491/1492–1550) – księżna legnicko-brzeska, córka księcia pomorskiego Bogusława X Wielkiego
 Anna pomorska (1531–1592) – księżna Anhalt-Zerbst, córka księcia pomorskiego Barnima IX Pobożnego
 Anna pomorska (1554–1626) – księżna meklemburska, córka księcia wołogoskiego Filipa I
 Anna pomorska (1590–1660) – księżna Croÿ, córka księcia pomorskiego Bogusława XIII

!